|-
| 71301 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71302 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71303 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71304 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71305 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71306 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71307 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71308 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71309 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71310 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71311 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71312 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71313 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71314 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71315 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71316 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71317 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71318 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71319 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71320 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71321 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71322 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71323 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71324 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71325 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71326 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71327 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71328 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71329 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71330 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71331 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71332 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71333 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71334 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71335 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71336 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71337 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71338 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71339 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71340 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71341 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71342 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71343 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71344 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71345 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71346 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71347 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71348 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71349 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71350 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71351 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71352 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71353 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71354 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71355 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71356 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71357 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71358 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71359 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71360 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71361 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71362 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71363 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71364 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71365 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71366 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71367 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71368 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71369 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71370 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71371 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71372 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71373 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71374 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71375 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71376 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71377 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71378 - || || 6 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71379 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71380 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71381 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71382 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71383 - || || 5 de gener, 2000 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 71384 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71385 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71386 - || || 6 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 71387 - || || 2 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71388 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71389 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71390 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71391 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71392 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71393 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71394 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71395 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71396 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71397 - || || 8 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71398 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71399 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 71400 - || || 7 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
1